Djulö kan syfta på:

 Djulö kvarn – en ort i Katrineholms kommun 2015–
 Djulö kvarn (tätort) – en ort i Katrineholms kommun –2015
 Djulösjön – en sjö i Katrineholms kommun
 Stora Djulö – en herrgård som ligger vid Djulösjön söder om Katrineholm